Bildplatte steht für:

 ein Speichermedium für Bild- und Videodaten, siehe Bildplatte (Speichermedium)
 einen fotografischen Strahlungsdetektor, siehe Bildplatte (Detektor)